До́рин Го́ян (; род. 12 декабря 1980, Сучава) — румынский футболист, завершивший игровую карьеру, защитник. Выступал за сборную Румынии.

Карьера 
С 4 марта 2005 года по 2009 год выступал за клуб «Стяуа» (Бухарест). 6 августа 2009 года перешёл в итальянский клуб «Палермо».

В августе 2010 года Гоян получил травмы колена и голеностопа и выбыл из строя на 40 дней.

25 июля 2011 года подписал контракт с шотландским клубом «Рейнджерс» сроком на 3 года.

В сезоне 2012-13 играл в аренде в итальянской Специи.

С 2005 по 2014 год  — в сборной Румынии.

В августе 2016 года Дорин объявил о завершении карьеры.

Достижения 
«Стяуа»
 Чемпион Румынии (2): 2004/05, 2005/06

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Глория» Бузэу
Игроки ФК «Чахлэул»
Игроки ФК «Бакэу»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Астерас»